

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wierzbowo est un village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Wierzbowo est un village dans la powiat de Grajewo
 Wierzbowo est un village dans la powiat de Łomża

dans la voïvodie de Mazovie
 Wierzbowo est un village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wierzbowo est un village dans la powiat de Działdowo
 Wierzbowo est un village dans la powiat d'Ełk
 Wierzbowo est un village dans la powiat de Mrągowo
 Wierzbowo est un village dans la powiat de Nidzica